Banckert steht für:

 Banckert (Schiff, 1930), niederländischer Zerstörer
 Banckert, von 1945 bis 1956 in niederländischem Dienst Name der HMS Quilliam, Zerstörer
 Banckert (Schiff, 1980), niederländischer Zerstörer

Banckert ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaen Banckert, niederländischer Admiral

Siehe auch:
 Bankert